Le mot clé ou clef peut désigner :

Architecture et construction

Liaison mécanique 
 clé de voûte, pierre placée dans l'axe de symétrie d'un arc ou d'une voûte pour bloquer les claveaux ou voussoirs ;
 clé d'arc, claveau central d'un arc appareillé ;
 clé grecque, motif géométrique répétitif évoquant l'infini ;
 en menuiserie « clé », dont clé à queue d'aronde, utilisée dans différents domaines.

Serrurerie 

 clé, instrument permettant d'ouvrir et de fermer une serrure ;
 clé berlinoise, type de clé qui oblige à fermer la porte pour retirer la clé ;
 porte-clés, accessoire destiné à rassembler plusieurs clés ;
 clé de Berne, clé à section carrée.

Outil 
 En boulonnerie et mécanique générale ce sont des outils (clé de serrage) :
 clé plate ;
 clé à trois griffes ;
 clé à molette ;
 clé à tube ou clé à pipe ;
 clé six pans creux ou clé allen ;
 clé Torx ou clé étoile ;
 clé dynamométrique ;
 clé à filtre à huile ;
 clé en croix.
 En robinetterie : 
 clé Guillemin, dispositif mécanique de raccordement de deux éléments de tuyaux ;
 clé tricoise ;
 clé anglaise.
 Parmi les ustensiles de cuisine :
 clé à sardines, accessoire destiné à ouvrir les boîtes de conserves de poissons en décollant leur couvercle et en l'enroulant.

Peinture 
 clé pour resserrer la toile sur le châssis du peintre.

Musique 
 clé, signe écrit en solfège, un symbole de la notation musicale (on compte ainsi la clé de sol, les clés de fa et les clés d'ut) ;
 clé, en organologie, mécanisme permettant de boucher ou déboucher les trous pratiqués sur certains instruments à vent — bois et cuivres essentiellement ;
 , outil servant à accorder certains instruments à cordes (piano, clavecin, harpe), c'est l'outil principal de l'accordeur de piano.

Langue chinoise 
 clé d'un sinogramme.

Informatique ou cryptographie 

 clé (structure de données) ;
 clé primaire et clé étrangère ;
 clé de chiffrement ;
 clé USB ;
 clé d'activation du produit ;
 clé faible ;
 clé privée et clé publique ;
 clé secrète ;
 clé RIB ;
 échange de clés Diffie-Hellman.

Arts martiaux 
 clé articulaire, technique de combat.

Taxinomie 
 clé de détermination, succession d'alternatives dichotomiques portant sur les caractères d'un spécimen qui permet d'en déterminer le rang taxinomique.

Littérature 
 clef fée, objet magique du conte La Barbe bleue de Charles Perrault ;
 La Petite clé de Salomon, ouvrage occulte du Moyen Âge ;
 roman à clé, sous-genre romanesque dans lequel certains personnages représentent, de façon plus ou moins explicite, une personne réelle ;
 Nouvelles Clés, devenu Clés, magazine trimestriel, puis bimensuel français de spiritualité et développement personnel.

Cinéma et télévision 

 , titre de plusieurs films ;
 La Clef des champs, feuilleton télévisé français ;
 La Clef écossaise, film documentaire belge sur les origines de la franc-maçonnerie.

Entreprises 
 La Clef d'argent, maison d'édition associative française.
 Clé, une ancienne entreprise française de plastiques, fondée en 1952 et radiée en 1999

Iconographie 

 clés du salut des âmes et du Paradis, attribut de saint Pierre dans l'iconographie chrétienne, et par extension de la papauté.
 la clé est l'attribut d'une déesse vénète, sur des disques en tôle de bronze trouvés en divers endroits du piémont de Vénétie : Montebelluna, Musile di Piave, Ponzano Veneto.

Échecs 
 clé, unique coup permettant de résoudre un problème dans le nombre de coups requis.

Toponyme 

 Clefs, commune française de Maine-et-Loire, en France.
 Lac Clef de Sol, un lac au Canada.

Nœud 
 demi-clé à capeler, arrangement de base pour la formation d'un nœud.

Voir aussi 
 
 Les clavicornes, un ordre d'une ancienne nomenclature comprenant les insectes coléoptères dont les antennes ressemblent à des clés.

Homonymie